Nogometni klub Domagoj  (NK Domagoj; Domagoj; Domagoj Konjsko) je bio nogometni klub iz Konjskog, općina Klis, Splitsko-dalmatinska županija.

O klubu  
Klub je osnovan 8. prosinca 1969. godine, a registriran je 29. siječnja 1969. godine. Uglavnom se natjecao u Prvenstvu NSO Split, odnosno Splitskoj ligi. Krajem 1990.-ih djelovanje kluba zamire, te se više ne natječe.

Uspjesi

Pregled po sezonama 

 :Kategorija:Hrvatska nogometna natjecanja po sezonama (od 1991./92.)

Poveznice 
 Konjsko

Izvori 
 nszsd.hr, O savezu, str. 11, preuzeto 15. lipnja 2018. 
 Jurica Gizdić: Iz povijesti sporta solinske prodoline, Solin, 2006., , str. 91 
 Jurica Gizdić: 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza, Split, 2010., , str. 199 
 Franjo Frntić i dr: Sto godina nogometa u Hrvatskoj : 1880-1980, Zagreb, 1983., str. 116-117 
 Dušan Marović, Andrija Križević-Drina: Šest decenija Nogometnog saveza općine Split : 1920 - 1980, Split, 1980., str. 105 

Domagoj
Domagoj